196476 Humfernandez è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2003, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7344314 UA e da un'eccentricità di 0,2310012, inclinata di 15,63281° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Humfernandez
Corpi celesti scoperti nel 2003